Friedberg ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Friedberg (Bayern), Stadt im Landkreis Aichach-Friedberg
 Friedberg (Hessen), Kreisstadt im Wetteraukreis
 Friedberg (Bad Saulgau), ein Ortsteil der Stadt Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Friedberg, ehemaliges Dorf bei Oppenau im Ortenaukreis in Baden-Württemberg
 Friedberg (Pasewalk), ein Ortsteil der Stadt Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Friedberg, Gewerbegebiet, Wohnsiedlung und Erhebung in Suhl

in Österreich:
 Friedberg (Steiermark), Stadtgemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

in Polen:
 Golubie Wężewskie (ehemals Gollubien Ksp. Czychen, 1934 bis 1945 Friedberg im Landkreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren,
 Samoklęski Małe (ehemals Friedberg im Landkreis Altburgund, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, siehe Gmina Szubin
 Sokolniki (ehemals Friedberg im Landkreis Soldin, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Lipiany

in Tschechien:
 Frymburk nad Vltavou, Gemeinde im Böhmerwald, (Friedberg in Böhmen)
 Místek, ehem. Stadt, heute Teil der Doppelstadt Frýdek-Místek, (Friedberg in Mähren)

Burgen und Schlösser:
 Burg Friedberg (Bad Saulgau), abgegangene Burg bei Bad Saulgau-Friedberg im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Burg Friedberg (Friedberg), Burg bei Friedberg im Wetteraukreis in Hessen
 Schloss Friedberg (Bayern), in Friedberg im Landkreis Aichach-Friedberg 
 Friedberg, Burgruine bei Höfen im Kanton Bern, siehe Ruine Jagdburg
 Burg Friedberg (Meilen), Burgruine bei Meilen im Bezirk Meilen im Kanton Zürich
 Burg Friedberg (Oppenau), Burgruine bei Oppenau im Ortenaukreis in Baden-Württemberg
 Schloss Friedberg (Volders), in Volders nahe Innsbruck, Tirol

Bahnhöfe:

Friedberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Friedberg, alternativer Künstlername von Anna F. (* 1985), österreichische Musikerin
 Carl Friedberg (1872–1955), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Emil Albert von Friedberg (1837–1910), Jurist und Kirchenrechtslehrer
 Georg Friedberg (1849–1906), preußischer Generalmajor
 Gertrude Friedberg (1908–1989; gebürtig Gertrude Tonkonogy), US-amerikanische Schriftstellerin und Dramatikerin
 Heinrich von Friedberg (1813–1895), deutscher Jurist und Politiker
 Heinrich Müller-Friedberg (1758–1843), Schweizer katholischer Geistlicher, Theologe und Dompropst
 Hermann Friedberg (1817–1884), deutscher Chirurg und Gerichtsmediziner
 Isak Friedberg († 1870), deutscher Bezirksrabbiner in Baden
 Jason Friedberg (* 1971), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Johanna Wollf-Friedberg (1878–?), deutsche Dichterin
 Karl von Müller-Friedberg (1755–1836), Schweizer Politiker, Organisator und erster Landammann des Kantons St. Gallen
 Marcella Schmidt di Friedberg (* 1958), italienische Humangeografin
 Mark Friedberg, US-amerikanischer Szenenbildner
 Robert Friedberg (1851–1920), deutscher Nationalökonom und Politiker
 Simeon A. Friedberg (1925–2005), US-amerikanischer Physiker
 Solomon Friedberg (* 1958), US-amerikanischer Mathematiker
 Volker Friedberg (1921–2014), deutscher Geburtshelfer
 Wera Friedberg, Geburtsname von Wera Frydtberg (1926–2008), deutsche Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Cornish-Friedberg Motor Car Company
 Gymnasium Friedberg in Gossau SG
 Friedberger
 Friedeberg
 Friedburg